Gieljazz! (radioprogramma), programma van Giel Beelen op Radio 6.
 Gieljazz! (album), album voortgekomen uit dit programma.